Province du Yatenga är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Nord, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Province du Yatenga:

 Ouahigouya
 Siguinoguin
 Douma
 Tallé

I övrigt finns följande i Province du Yatenga:

 Vattendrag:
 Baongo (ett periodiskt vattendrag)
 Bonouo (ett vattendrag)
 Bourey (ett periodiskt vattendrag)
 Kalembago (ett periodiskt vattendrag)
 Kourougui (ett periodiskt vattendrag)
 Volta Blanche (ett periodiskt vattendrag)

 Vattenkällor:
 Fafati (ett vattenhål)
 Gasénay (ett vattenhål)
 Gérou (ett vattenhål)
 Gourbiri (ett vattenhål)

 Kullar:
 Gaselgalawa (en kulle)
 Loy (en kulle)
 Salé Koulé (en kulle)
 Sèlga (en kulle)
 Sénoidévé (en kulle)
 Sobatanga (ett platåberg)
 Tanga Zakou (en kulle)
 Tanpélaga (kullar)

Trakten runt Province du Yatenga består i huvudsak av gräsmarker. Runt Province du Yatenga är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Nord, Burkina Faso